North Antrim steht für:

 North Antrim (Wahlkreis, Nordirland), Wahlkreis für das Parliament of Northern Ireland
 North Antrim (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 North Antrim (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus